Heuboden bezeichnet:

 Gebäudeteil eines Bauernhofs, siehe Heuboden (Gebäudeteil)
 Landschaft in Ungarn, siehe Heideboden

Siehe auch